Nokia 6670 — смартфон фірми Nokia.

Інтернет-браузер Netfront з підтримкою PDF, додатки для перегляду вкладень до електронних листів, додаток для безпосереднього друку, а також мегапіксельна фотокамера, здатна знімати до 10 хвилин відео.

Комплектация: телефон, карта пам'яті MultiMediaCard 64 Мб, перехідник для слота MMC, наушники HS-5, Li-Ion акумулятор BL-5C 900 mAh, зарядний пристрій ACP-12, дріт DKU-2, CD-ROM с ПЗ, інструкція.

Особливості: інтернет-браузер з можливістю читання PDF-файлів

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Смартфони
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Смартфони, зняті з виробництва